Чемпионская серия Американской лиги (ЧСАЛ) () - раунд плей-офф МЛБ, по результатам которого определяется победитель Американской лиги. ЧСАЛ состоит из серии игр до 4 побед (максимум 7 игр), участниками которой являются победители Серий дивизионов Американской лиги.
Победитель серии встречается с победителем Чемпионской серии Национальной лиги в Мировой Серии, которая длится до 4 побед.
Хьюстон Астрос - действующий (2021) чемпион лиги (3-й титул). Одержав победу в противостоянии с Бостон Ред Сокс, команда вернула себе титул чемпиона лиги, потерянный годом ранее. "Астрос" получили право сыграть в ЧСАЛ в 5 последних сезонах подряд, повторив тем самым достижение Окленд Атлетикс (сезоны 1971 — 1975).

История и формат

Первоначально чемпион лиги определялся по итогам регулярного чемпионата (однако, в  сезоне 1948 для выявления победителя потребовалась дополнительная игра, т.к. две лучшие команды имели одинаковый результат).

В сезоне 1969 обе лиги (Американская и Национальная) были разделены  на два дивизиона ("Восток" и "Запад"). Победитель лиги стал определяться в серии игр между победителями дивизионов.
С сезона 1995 в чемпионской серии участвуют победители Серий дивизионов.

Все действующие команды Американской лиги принимали участие в ЧСАЛ как минимум один раз. Наиболее успешной командой является Нью-Йорк Янкиз (участвовали 17 раз, выиграли 11 серий). Сиэтл Маринерс остается на данный момент единственной командой лиги, которая не смогла выиграть Чемпионскую серию ни разу (несмотря на то, что участвовала в ней трижды).

Милуоки Брюэрс (команда выступала в Американской лиге в сезонах 1969 - 1997) и Хьюстон Астрос (команда выступала в Национальной лиге в сезонах 1962 - 2012) - две команды, которые принимали участие в чемпионских сериях обеих лиг. При этом, "Астрос" - единственная команда в истории Главной Лиги Бейсбола, которая одерживала победы и в ЧСНЛ (2005), и в ЧСАЛ (2017,2019).

Порядок проведения серии несколько раз претерпевал изменения. Существующий в настоящее время формат действует с сезона 1998:
 команда, имеющая лучший результат по итогам регулярного сезона, получает преимущество дополнительной домашней игры. При этом, если команда попала в плей-офф через уайлд-кард, это преимущество получает соперник.
 игры проводятся в формате "2-3-2" (2 домашние/гостевые игры, 3 гостевые/домашние игры, 2 домашние/гостевые игры).

Результаты

Результаты по сезонам
 WC - команда, прошедшая через уайлд-кард

Сводная статистика

Повторяющиеся пары соперников

См. также 

Чемпионская серия Национальной лиги
Плей-офф МЛБ

Ссылки 

Baseball-Reference.com
MLB.com

Плей-офф МЛБ